Вовковецька сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район

 Вовковецька сільська рада — назва Вовківецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області до 2014 року